Volontaires pour l'inconnu est le troisième roman de la série Les Évadés du temps écrite par Philippe Ébly. Ce roman est paru pour la première fois en 1980 chez Hachette dans la collection Bibliothèque verte.

Résumé 
Thierry, Didier, Kouroun et Noïm (voir Le Voyageur de l'au-delà) visitent un musée consacré à l'Egypte ancienne quand Noïm (qui peut sentir la présence des forces invisibles) repère une vieille lampe à huile qui a été témoin d'un drame il y a 3500 ans de ça.
Noïm fait appel alors à un Muwgh, une force capable de les projeter dans le temps, pour les envoyer à cette époque voir ce qui a pu se passer et essayer d'arranger les choses...

Les différentes éditions 
 1980 : Hachette,  : Bibliothèque verte, cartonné. Illustrations d'Yvon Le Gall. 184 p. 
 1983 : Hachette,  : Bibliothèque verte, cartonné, série hachurée. Illustrations d'Yvon Le Gall. 185 p. 
 2005 : Degliame,  : Le Cadran bleu . Illustrations de (inconnu)

Source 
 Bibliothèque nationale de France (pour les éditions)

Les Évadés du temps
Roman de science-fiction de Philippe Ébly
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman belge paru en 1980
1980 en science-fiction
Bibliothèque verte